Лиза Липпс (, наст. имя — Лесли Годфри (); род. 22 октября 1966 года, Чикаго, Иллинойс, США) — порноактриса и танцовщица эротических танцев.

Липпс известна своей большой грудью, в которой находятся грудные имплантаты. Благодаря большому бюсту она появлялась в многочисленных видео, а также журналах. Свою первую операцию по увеличению груди осуществила в возрасте в 19 лет.

Лиза Липпс выступила в передачи Шоу Джерри Спрингера в 1997 году и на шоу Говарда Стерна в 1998 году.

С 2006 года проживает в Лас-Вегасе, штат Невада, а с начала 2008 года была представлена агентством LA Direct Models.

Интересные факты 

 Согласно данным сайта Internet Adult Film Database, актриса снялась в более чем 60 фильмах для взрослых.
 Начала сниматься в порнофильмах с 25-летнего возраста, снималась в период с 1991 по 2008 годы.
 Знак зодиака весы.
 Имеет татуировку красных губ на ягодицах.

Примечания

Ссылки 
 

 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами